Abu al-Qasim (emir), emir van Sicilië (969-982)
 Abu al-Qasim al-Zahravi (936-1013), Arabisch filosoof